Джи́мма (, ) — крупнейший город юго-западной части Эфиопии. Расположен в регионе Оромия.

История 
К началу XIX века Джимма (под названием Хирмата) была крупным торговым центром, пригородом столицы государства Оромо — города Джирен. Город находился на пересечении торговых путей, значимость его со временем возрастала, и в середине XIX века в 7 километрах от города королём Абба-Джифаром I был построен королевский дворец. В 1932 году, после смерти Абба Джифара II, королевство Джимма было упразднено и его территория напрямую подчинена Эфиопии.

В конце 1930-х город Джимма был перестроен и расширен под властью итальянских колонизаторов. Город стал одним из центров исламской культуры в Эфиопии, была открыта школа по изучению фикха. В апреле 1975 года в Джимме и окрестностях прошли студенческие и крестьянские волнения, подавленные армией. В результате столкновений 24 человека погибло, многие были арестованы.

За несколько дней до окончания Гражданской войны в мае 1991 года Джимма был взят Революционно-демократическим фронтом эфиопских народов.

География 
Джимма расположен примерно в 250 км к юго-западу от Аддис-Абебы, на высоте 2085 м над уровнем моря. Через город протекает река Ауэту.

Климат

Население 
По данным Центрального статистического агентства, население города на 2007 год составляет 120 960 человек, из которых 60 824 мужчины и 60 136 женщин. Три основные этнические группы, проживающие в городе: оромо (46,71 %); амхара (17,14 %) и давуро (10,05 %); доля всех остальных народностей — 26,1 %. Амхарский язык является родным для 41,58 % населения; язык оромо — для 39,96 %; оставшиеся 18,46 % назвали другой язык в качестве родного. 46,84 % населения — приверженцы Эфиопской православной церкви; 39,03 % населения — мусульмане и 13,06 % — протестанты.

По данным переписи 1994 года население города составляло 88 867 человек, из них 43 874 мужчины и 44 993 женщины.

Экономика 
Центр деревообрабатывающей промышленности. В районе города крупнейшие в Эфиопии плантации кофе. В декабре 2006 года на средства Африканского банка развития (98 млн долларов) началось строительство дороги-хайвэя между Джиммой и Мизан-Тефери протяжённостью 227 км.

Достопримечательности 
Достопримечательности города — Дворец Абба Джифара, музей, университет, рынки, аэропорт.

Известные уроженцы 
 Мулату Астатке — эфиопский джазовый вибрафонист, композитор и аранжировщик

Примечания 

Города Эфиопии